Глебовский, Георгий Николаевич (1912—1958) — советский инженер, металлург, директор Уралмашзавода (1954—1958).
 Глебовский, Иван Елизарьевич (1733—1797) — действительный статский советник, поручик правителя Санкт-Петербургской губернии.
 Глебовский, Юрий Сергеевич (1917—2002) — советский геофизик и геологоразведчик.
 Глебовский — посёлок сельского типа в Истринском районе Московской области.
 Глебовский сельсовет — муниципальное образование (сельское поселение) в Фатежском районе Курской области.